«Иона, или Художник за работой» — короткометражный художественный фильм, поставленный А. Кайдановским по одноимённому рассказу Альбера Камю.

Создание фильма 
Экранизация рассказа Альбера Камю «Иона, или Художник за работой». Новелла дублирует самого Камю, его эстетику. «Трудно рисовать мир и людей и одновременно жить с ними». Так думал Иона, но точно так же думал и сам Камю.

Он говорил в 1957 году: «Любой художник обязан сегодня плыть на галере современности. Он должен смириться с этим, даже если считает, что это судно насквозь пропахло сельдью, что на нём чересчур много надсмотрщиков и что вдобавок оно взяло неверный курс». Хотя на «галере» не только дурной запах, но и чума, это и есть современность, а хранитель верного курса, Камю, поглядывая на неё с возрастающей брезгливостью, утрачивал собственный курс, смысл своего творчества…

Фильм снят актёром Александром Кайдановским во время обучения на ВКСР (мастерская С. А. Соловьёва) и является его курсовой работой.

Сюжет фильма 
Главный герой фильма — художник Иона. Он вместе с женой и четырьмя детьми живёт и работает в мастерской. Иона пытается полностью посвятить свою жизнь творчеству и поискам вдохновения. Он постоянно сталкивается с непониманием окружающих его людей, которые мешает ему работать. Жена понимает Иону лучше всех, но и она, несмотря на любовь к нему, требует от Ионы большего места в жизни. Не выдержав всей жизненной суеты, Иона становится отшельником. Он уходит жить и работать на чердак. В процессе работы Иона доводит себя до истощения. На чердаке его, наконец узревшего истину, находят близкие.

В ролях 
 Борис Плотников — Иона
 Наталья Аринбасарова — жена Ионы
 Витаутас Паукште — гость художника (озвучил В. Заманский)
 Михаил Филиппов — гость художника
 Борис Шувалов
 Зоя Кайдановская
и другие актёры

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Кайдановский
 Сценаристы: Александр Кайдановский, Георгий Рерберг
 Операторы: Георгий Рерберг, Юрий Клименко
 Художник: А. Чапкин

Примечания

Ссылки 
 Иона, или художник за работой на Rutube.ru
 Фильм на сайте Кино-театр. Ру

Фильмы 1984 года
Короткометражные фильмы СССР 1984 года
Фильмы студии ВГИК
Фильмы-драмы СССР
Короткометражные фильмы на русском языке
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Александра Кайдановского
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Экранизации произведений Альбера Камю
Фильмы-притчи